Wojciech Humiecki (zm. 1618) – kasztelan kamieniecki i halicki
 Wojciech Humiecki (zm. 1672) – chorąży kamieniecki